Штрейхер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штрейхер, Иоганн Андреас (1761—1833) — немецкий и австрийский композитор, пианист и изготовитель музыкальных инструментов.
 Штрайхер, Герберт Джон (Гарри Римс; 1947—2013) — американский порноактёр.
 Штрейхер, Любовь Львовна (1888—1958) — российский композитор и музыкальный педагог.
 Штрейхер, Юлиус (1885—1946) — немецкий журналист, политический деятель Третьего Рейха, идеолог расизма.